Młodzi Tytani (ang. Teen Titans) – amerykański serial animowany na podstawie popularnego komiksu „New Teen Titans”. W Polsce został wyemitowany w Cartoon Network 8 stycznia 2005 roku. Serial luźno bazuje na materiale źródłowym. Stylistycznie nawiązuje do japońskiego stylu animacji (anime) jak również poczuciem humoru.

Seria piąta nie została wyemitowana w Polsce.

Fabuła 
Piątka nastolatków – Robin, Gwiazdka, Cyborg, Bestia, Raven – tworząc grupę superherosów o nazwie Młodzi Tytani, pilnuje porządku w mieście Jump City. Doglądając ładu z okien swojej wieży Tytanów, wyruszają natychmiast, gdy na ulicach istnieje jakieś niebezpieczeństwo, zagrażające cywilom. Zmagają się z inteligentnymi recydywistami, potworami i zwykłymi, podrzędnymi rabusiami. Niekiedy są zmuszeni opuścić tereny swojego miasta, a nawet Ziemię, lecz głównym punktem ich egzystencji jest ta wielka metropolia w USA. Mieszkają w budynku w kształcie litery „T”, na wyspie niedaleko brzegu ich miasta.

Czasem ich przygody są lekkie, przyjemne i bardzo zabawne, a innym razem całe odcinki składają się z poważnych zadań i akcji, w których niekiedy może wydarzyć się przykrość i ból. Mimo że ogółem jest to kreskówka typu akcji, to bohaterowie nie walczą tam tylko ze złem, ale także z własnymi problemami: z relacjami między sobą, z dorastaniem, z kontrolowaniem swojej mocy.

Seria jest co prawda luźno powiązana z komiksem, ale gdzieniegdzie nie obyło się bez mocnych nawiązań, inspiracji, czy adaptacji. Najwięcej z komiksowymi Tytanami mają wspólne sezon II i IV oraz nieemitowany w Polsce sezon V. Sezon drugi, z historią Terry jest luźną adaptacją „Judas Contract”, natomiast motyw Raven i jej złego ojca jest wzięty z komiksu „Terror of Trigon”. Sezon III także wprowadził kilka osób z komiksów, a mianowicie Tytanów Wschodu. W sezonie V mamy najwięcej powiązań do komiksowych Tytanów – przez postacie oraz wydarzenia.

Komiks 
Miniserie DC Comics o Młodych Tytanach powstałe na podstawie komiksów: TEEN TITANS GO!, w Polsce wydane przez Egmont Polska. Każdy komiks ma pięć historii, opowiadających o przygodach Bestii, Cyborga, Gwiazdki, Raven i Robina. Na razie ukazały się trzy części: 
 Młodzi Tytani: Prawda, Sprawiedliwość i Pizza,
 Młodzi Tytani: Dzienny Patrol,
 Młodzi Tytani: Do Dzieła!

Obsada 
 Scott Menville – Robin
 Tara Strong – Raven
 Greg Cipes – Bestia
 Hynden Walch – Gwiazdka
 Khary Payton – Cyborg
 Ron Perlman – Slade/Deathstroke
 Ashley Johnson – Terra
 Dee Bradley Baker –
 Jedwabek,
 Popielarz,
 Plazmus,
 Larry
 Tom Kenny – Mumbo
 Rodger Bumpass – Doktor Błysk
 Keith David – Atlas
 Thomas Haden Church – Pan Moli (pierwszy głos)
 Mark Worden – Pan Moli (drugi głos)

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: START INTERNATIONAL POLSKA na zlecenie CARTOONA NETWORKa
Reżyseria:
 Marek Robaczewski (odc. 1-26),
 Joanna Wizmur (odc. 27-52)
Dialogi polskie:
 Anna Niedźwiecka-Medek (odc. 1-4, 8-10),
 Katarzyna Wojsz (odc. 5-7, 11-13),
 Patryk Gołębiowski (odc. 14-15, 22-23),
 Tomasz Robaczewski (odc. 16-17, 20-21, 24-26, 31-34, 38-39),
 Piotr Radziwiłowicz (odc. 18-19),
 Grzegorz Drojewski (odc. 27-30, 35-37),
 Andrzej Wójcik (odc. 40-43, 48-50),
 Jakub Osiński (odc. 44-47, 51-52)
Tekst piosenki: Tomasz Robaczewski (odc. 33, 37)
Dźwięk i montaż:
 Jerzy Wierciński (odc. 1-26),
 Janusz Tokarzewski (odc. 27-52)
Kierownictwo muzyczne: Marek Klimczuk (odc. 37)
Kierownik produkcji:
 Paweł Araszkiewicz (odc. 1-26),
 Elżbieta Araszkiewicz (odc. 27-52)
W wersji polskiej udział wzięli:
 Grzegorz Drojewski – Robin
 Leszek Zduń – Bestia
 Krzysztof Banaszyk – Cyborg
 Beata Wyrąbkiewicz – Gwiazdka
 Izabella Bukowska – Raven
 Jacek Rozenek – Slade (odc. 1, 3-4, 9, 12-13, 16, 21, 23, 25-26, 31, 42, 46, 50-52)
 Adam Szyszkowski –
 Popielarz (odc. 1, 25, 31),
 Policjant Centauri (odc. 2),
 Mamut (odc. 3),
 Modniś (odc. 10, 33),
 Pan Moli (odc. 19),
 Płomień (odc. 22),
 Johnny Zgniłek (odc. 24),
 Mumbo (odc. 26)
 Cezary Kwieciński –
 Jeden z przestępców (odc. 1),
 Plazmus (odc. 1, 20, 25),
 Chłopak na imprezie (odc. 2),
 Kapitan statku (odc. 8),
 Popielarz (odc. 12),
 Mechanik (odc. 17),
 Larry (odc. 24),
 Kontrolnik (odc. 40),
 Maskotka Mega Mięsnego Mięska (odc. 44),
 Klient Mega Mięsnego Mięska (odc. 44),
 Adonis (odc. 48),
 Billy Numerek (odc. 48),
 Mamut (odc. 49)
 Anna Sroka –
 Kometa (odc. 2),
 Dyrektorka Roju (odc. 3),
 Gizmo (odc. 3, 11, 22),
 Chłopiec #2 (odc. 5),
 Jedna z uczestniczek balu (odc. 19),
 Cironelski pożeracz poczwarek (odc. 20)
 Izabela Dąbrowska – Jinx (odc. 3)
 Adam Bauman –
 Jeden z przestępców (odc. 1),
 Grzmot (odc. 4),
 Narrator (odc. 20)
 Janusz Wituch –
 Jeden ze strażników więziennych (odc. 1),
 Chłopak na imprezie (odc. 2),
 Błyskawica (odc. 4),
 Tłoko (odc. 15),
 Ojciec w serialu (odc. 40),
 Agent 257, bohater filmu (odc. 40),
 Gospodarz talk show (odc. 40),
 Doktor Błysk (odc. 42),
 Klient Mega Mięsnego Mięska (odc. 44),
 Val Yor (odc. 45)
 Jarosław Domin –
 Mumbo (odc. 5),
 Trygon (odc. 6),
 Lalkarz (odc. 7)
 Łukasz Lewandowski –
 Napraw (odc. 5),
 Kucharz z programu kulinarnego (odc. 6),
 Sammy (odc. 11),
 Obcy pies (odc. 15),
 Kontroler (odc. 18),
 Jeden z uczestników balu (odc. 19),
 Fang (odc. 19),
 Zwinny (odc. 22)
 Przemysław Nikiel –
 Doktor Błysk (odc. 6),
 Trójząb (odc. 8),
 Zwarciarz (odc. 11, 25),
 Pracownik portu (odc. 12)
 Cezary Nowak –
 Jeden ze strażników więziennych (odc. 1),
 Policjant Centauri (odc. 2),
 Wodnik (odc. 8, 22, 34, 38-39),
 Futbolista (odc. 20)
 Krzysztof Szczerbiński –
 Cash (odc. 11),
 Malchior (odc. 32),
 Pelikan, bohater serialu (odc. 40),
 Strażnik drzew (odc. 43)
 Artur Kaczmarski – Czasm (odc. 14)
 Beata Jankowska – Terra (odc. 16, 21, 23, 25-26)
 Paweł Szczesny –
 Atlas (odc. 17),
 Profesor Chang (odc. 28),
 Galfor (odc. 29)
 Brygida Turowska-Szymczak –
 Kicia (odc. 19),
 Rebbeca, bohaterka serialu (odc. 40),
 Sarasim (odc. 41)
 Zbigniew Suszyński – Mistrz Gry (odc. 22)
 Grzegorz Pawlak – Krwiak (odc. 27, 34, 38-39)
 Joanna Wizmur –
 Chłopiec z protezą ręki (odc. 5),
 Gizmo (odc. 27, 30, 49),
 Staruszka w świecie Modnisia (odc. 33),
 Jedwabek (odc. 36, 50),
 Głos komputera (odc. 38),
 Matka w serialu (odc. 40),
 Wiedźma (odc. 41),
 Chu-hui (odc. 43),
 Dziewczynka (odc. 44),
 Arella (odc. 46),
 Głos komputera Cyborga (odc. 48),
 Mamcia Oczko (odc. 49)
 Zbigniew Konopka –
 Mamut (odc. 27),
 Bestia jako potwór (odc. 35),
 Pan Moli (odc. 36),
 Baron Riak, bohater filmu Wojna planet (odc. 40),
 Robot w filmie Wojna planet (odc. 40),
 Krall (odc. 41),
 Zmieniony głos Nufu (odc. 44),
 Trygon (odc. 42, 46, 50-52),
 Strażnik rzeki (odc. 43)
 Julia Kołakowska – Jinx (odc. 27)
 Tomasz Steciuk –
 Czerwony X (odc. 28),
 Wirus (odc. 30),
 Kominiarz w świecie Modnisia (odc. 33),
 Mumbo (odc. 37),
 Bohater filmu Wojna planet (odc. 40),
 Mężczyzna przebrany za świnię, bohater programu dla dzieci (odc. 40),
 Lektor reklamy Zinthosu (odc. 40),
 Pracownik laboratorium Gamestation (odc. 44),
 Nufu (odc. 44),
 Sierżant Rój (odc. 49)
 Agnieszka Kunikowska – Kometa (odc. 29)
 Joanna Węgrzynowska –
 Staruszka w świecie Modnisia (odc. 33),
 Gazeciarz w świecie Modnisia (odc. 33),
 Żądło (odc. 34, 38-39),
 Jinx (odc. 49)
 Jacek Kopczyński –
 Adonis (odc. 35),
 Johnny Zgniłek (odc. 36),
 Jakakolwiek Karta (odc. 37)
 Wojciech Paszkowski –
 Szybki (odc. 38-39),
 Mas i Menos (odc. 38-39),
 Reporter TV (odc. 40),
 Prowadzący teleturniej Małpi Quiz (odc. 40),
 Prowadzący program Wypas (odc. 40),
 Kucharz z programu kulinarnego (odc. 40),
 Jeden z wojowników (odc. 41),
 Katarou (odc. 43),
 Strażnik jaskini (odc. 43),
 Bob (odc. 44),
 Prezenter TV (odc. 48),
 See-More (odc. 49),
 Plazmus (odc. 50),
 Strażnik krypty (odc. 52)
oraz:
 Marek Robaczewski –
 Jeden z przestępców (odc. 1),
 Konferansjer na balu (odc. 19)
 Jacek Lenartowicz –
 Prowadzący program Capnij okonia (odc. 40),
 Komentator meczu futbolu (odc. 40)
i inni

Śpiewał: Adam Krylik (odc. 33)

Lektor: Przemysław Nikiel

Przegląd sezonów

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Logo
 
 
 Oficjalna amerykańska strona Teen Titans

Amerime
Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Młodzi Tytani
Seriale telewizyjne emitowane od 2003
Seriale telewizyjne zakończone w 2006
Programy telewizji Cartoon Network
Seriale wytwórni Warner Bros. Animation
Animowane seriale telewizyjne na podstawie publikacji DC Comics